Stefan Mair è il nome di diverse persone:
Stefan Mair (1967), allenatore ed ex giocatore di hockey su ghiaccio italiano
Stefan Mair (1990), ciclista austriaco
Stefan Mair (1993). hockeista su ghiaccio italiano